Тро́ицкая — название городских площадей.

Россия 
 Троицкая — название Октябрьской площади в Бирске
 Троицкая — название площади Свободы в Вольске
 Троицкая — площадь в Воронеже
 Троицкая — площадь в Кургане.
 Москва:
 Троицкая — площадь в Московском Кремле.
 Троицкая — название Рижской площади
 Троицкая — название площади Крестьянина в Муроме
 Троицкая — площадь в Новочеркасске
 Троицкая — название площади Клавдии Назаровой в Острове
 Троицкая — площадь в Пустошке
 Троицкая — площадь в Самаре
 Санкт-Петербург:
 Троицкая — площадь в Адмиралтейском районе.
 Троицкая — площадь на Петроградской стороне.
 Троицкая — площадь в Старом Осколе
 Троицкая — площадь в Уфе

Украина 

 Троицкая — площадь в Киеве

См. также 
 Троицкая улица
 Троицкий переулок
 Троицкий проспект
 Троицкий мост